El topónimo gallego A Estación (en español, ‘La Estación’) puede hacer referencia a los siguientes lugares de Galicia:
 A Estación (Arbo), lugar de la parroquia de Arbo, en el municipio de Arbo.
 A Estación (Bóveda), lugar de la parroquia de Teilán, en el municipio de Bóveda.
 A Estación (Coles), lugar de la parroquia de Melias, en el municipio de Coles.
 A Estación (Irijo), lugar de la parroquia de Campo, en el municipio de Irijo.
 A Estación (Lalín), lugar de la parroquia de Botos, en el municipio de Lalín.
 A Estación (Mañón), lugar de la parroquia de Mogor, en el municipio de Mañón.
 A Estación (Nieves), lugar de la parroquia de Nieves, en el municipio de Nieves.
 A Estación (Silleda), lugar de la parroquia de Taboada, en el municipio de Silleda.
 A Estación (Tuy), lugar de la parroquia de Guillarei, en el municipio de Tuy.